Но́вый Свет может означать:
 Новый Свет — название Америки, данное ей европейскими открывателями в конце XV века.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Новый Свет — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Новый Свет — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Морозовичский сельсовет.
 Новый Свет — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Старобудский сельсовет.
 Новый Свет — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области, Широковский сельсовет.
 Новый Свет — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Новый Свет — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Новый Свет — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Новый Свет — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия
 Новый Свет — упразднённый в 1960 году посёлок Брасовского сельсовета Брянского района.
 Новый Свет — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Новый Свет — посёлок в Дубровском районе Брянской области.
 Новый Свет — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Новый Свет — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Новый Свет — посёлок в Ижморском районе Кемеровской области.
 Новый Свет — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Новый Свет — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Новый Свет — посёлок в Добринском районе Липецкой области.
 Новый Свет — село в Калачинском районе Омской области.
 Новый Свет — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Новый Свет — посёлок в Сосновоборском районе Пензенской области, упразднён в 2006 г.
 Новый Свет — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области, упразднена в 2000 г.
 Новый Свет — до 1934 г. название села Родино в Шипуновском районе Алтайского края.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новый Свет — посёлок городского типа в городском округе Судак Крыма.
 Новый Свет — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Украина
 Новый Свет — посёлок в составе города Макеевка Донецкой области-
 Новый Свет — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области (де-факто в составе России).
 Новый Свет — историческая местность во Львове Львовской области.
 Новый Свет — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Новый Свет — село в Середино-Будском районе, Сумской области, ликвидировано в 1988 году.
 Новый Свет — село в Геническом районе Херсонской области.
 Новый Свет — село в Городокском районе Хмельницкой области.

Другое 
 «Новый Свет» — предприятие по производству шампанского в посёлке Новый Свет в Крыму.
 Новый Свет — усадьба князя Льва Голицына в Крыму.
 «Новый Свет» — фильм 2005 года.
 «Новый Свет» — газета анархистов Питера, выходившая с августа 1989 по июнь 2006 года.
 «Новый Свет» — канадский литературно-художественный журнал.
 Новый Свет () — улица в Варшаве.
 Науйининкай (по-русски до 1915 года — Новый Свет) — один из микрорайонов в Вильнюсе.

См. также 
 Новый Свет 1-й